wojna angielsko-hiszpańska (1587–1604)
 wojna angielsko-hiszpańska (1625–1630)
 wojna angielsko-hiszpańska (1655–1660)
 wojna angielsko-hiszpańska (1727–1729)
 wojna o ucho Jenkinsa (War of Jenkin's Ear) (1739-1748)
 wojna angielsko-hiszpańska (1762–1763)
 wojna angielsko-hiszpańska (1779–1783)
 Wojna angielsko-hiszpańska (1796–1808)
 I wojna karlistowska (1833–1839)

Przypisy